PLU peut signifier :
 Plan local d'urbanisme (voir aussi : urbanisme, plan d'occupation des sols) ;
 Price look-up, un code numérique identifiant les variétés de fruits et légumes.
Le Plan local d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement est connu sous l’abréviation PLUiHD.

Notes et références